

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14
 Rogatki – część wsi Lubomin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Rogatki – część wsi Kobylniki w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Rogatki – część wsi Porczyny w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Rogatki – część wsi Dzietrzniki w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów
 Rogatki – część wsi Gołaczewy w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Rogatki – część wsi Przesławice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Rogatki – część wsi Augustów w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Rogatki – część wsi Kowalków w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Rogatki – część wsi Dalachów w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Rogatki – część wsi Nowa Wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Rogatki – część wsi Zalesie Gorzyckie w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Rogatki – część wsi  Dębno w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Rogatki – część wsi Gadka w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Mirzec
 Rogatki – część wsi Sobiałkowo w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka

Zobacz też 
 Rogatka